Юрате Юозо Дактарайте (; род. 1 января 1936 года) — советская баскетболистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1959).

Биография 
В 1954 году окончила среднюю школу в Каунасе.

Выступала в клубах спортивного общества «Жальгирис».

Привлекалась в сборную СССР, в составе которой стала чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Окончила Каунасский институт физической культуры (1958) и Каунасский политехнический институт (1964). После окончания спортивной карьеры работала тренером в Вильнюсском государственном университете имени В. Капсукаса.

В 1981 году перешла на работу в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва, где руководила отделением баскетбола и вела тренерскую работу.

С 1991 года — на пенсии. Почётный Президент клуба ветеранов баскетбола «Kamanės» («Шмели»).

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Выпускники вузов Литвы
Выпускники Каунасского технологического университета
Преподаватели Вильнюсского университета‎